Before the next teardrop falls (album), muziekalbum van Freddie Fender
Before the next teardrop falls (single), single van diezelfde zanger